10. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody sportowe rozegrane w 1993 roku w stolicy Filipin, Manili.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1993
1993 w lekkoatletyce
Sport w Manili
1993 w Azji
Lekkoatletyka na Filipinach